24 és una sèrie de televisió estatunidenca del gènere d'acció/drama, emesa per la cadena FOX i produïda per Imagine Television. Va ser creada per Robert Cochran (guionista de Falcon Crest i co-creador i productor executiu de la sèrie La Femme Nikita) i Joel Surnow (guionista de Corrupció a Miami, igualment conegut per ser co-creador i productor executiu de la sèrie de televisió La Femme Nikita). Els crítics es mostraven molt entusiastes pel que prometia aquesta sèrie en el seu format i els resultats van ser els esperats.

24 tracta de la vida de l'agent federal Jack Bauer (interpretat per l'actor Kiefer Sutherland), de la CTU (Counter Terrorist Unit) o UAT (unitat antiterrorista) de Los Angeles. Es tracta d'un format nou, en el qual s'observa l'acció en temps real: cada temporada està composta per 24 capítols d'una hora de durada que formen un únic dia, i cada episodi representa una hora contínua d'acció. La sèrie també enfoca les activitats d'altres agents de la UAT, les accions dels terroristes i la reaccions a la Casa Blanca.

En realitat, si bé el concepte del «temps real» és un dels punts nous destacats de la sèrie, cal matisar l'afirmació i fer l'excepció que cada capítol dura uns 40 minuts, només assoleix l'hora de durada si es tenen en compte els talls comercials. Aquest no és un detall menor, perquè justament el resultat final de cada temporada no serà «un dia complet» (tenint en compte el desenvolupament de la trama en la ficció), si no aproximadament 1/3 dia menys.

La sèrie es va emetre per primer cop el 2001 amb una sèrie de tretze capítols, i no va ser fins que el seu protagonista Kiefer Sutherland va guanyar el globus d'or per la seva interpretació en els primers deu capítols, quan l'audiència va pujar i la FOX va ordenar rodar la resta de la sèrie. La sèrie ha mantingut un bon nivell d'audiència al llarg de les seves temporades, i el primer capítol de la cinquena temporada, l'estrena als Estats Units es va emetre el 15 de gener de 2006, va ser un els més vistos de tota la realització. La sisena temporada es va estrenar als Estats Units el 14 de gener de 2007, a FOX, i va finalitzar el maig. Està assegurat el rodatge de la vuitena temporada, que va iniciar l'abril del 2009 per poder-la transmetre a partir del gener del 2010.

Introducció 

La sèrie crea a l'espectador un sentiment d'urgència en mostrar repetidament un rellotge digital a la pantalla, donada la seva naturalesa "en temps real". Encara que un capítol representa una hora, aquest en si sol dura exactament 45 minuts al descomptar talls publicitaris, però durant els talls, que duren aproximadament 5 minuts, la història contínua, però són detalls menors que no arriben a ser vistos i la seva acció s'interpreta per allò que ha passat abans i després del tall.

Durant un episodi, hi ha diverses accions que passen simultàniament. Entre escenes una vista de múltiples successos ocorrent al mateix temps (al costat del rellotge digital) permet canviar freqüentment de llocs i oferir molts canvis sobtats en la trama, mentre relata les aventures paral·leles dels personatges durant el temps determinat.

La sèrie transcorre en la seva majoria a la ciutat de Los Angeles, i tracta d'una forma molt seriosa (sense situacions còmiques) atacs massius a la seguretat nacional dels EUA, mostrant fins i tot la rivalitat entre algunes agències governamentals, encara en temps de crisi. També mostra de manera generalment correcta la tecnologia actual, a diferència d'altres sèries del seu tipus. La sèrie ha estat criticada per la seva errònia aproximació a emergències clíniques, la importància es redueix per impacte dramàtic.

En tots els trailers de la sèrie es mostra una amenaça, que fa pensar a l'espectador que és l'única amenaça a la qual s'enfrontarà Jack, però, i això es veu notòriament en les dues últimes temporades, l'amenaça del tràiler és seguida després per una altra, cosa que causa una sensació estranya del televident, perquè li fa sentir alleujament quan l'amenaça del tràiler és resolta, però després és d'angoixa en veure que hi ha una altra amenaça més.

Sinopsi

Primera Temporada o "Dia 1" (2001-2002) 
Comença i acaba a les 12:00 am.
Amenaça Principal: Possible atemptat contra David Palmer, el primer candidat afroamericà a la presidència dels Estats Units.
Antagonistes: Ira Gaines, Andre Drazen, Viktor Drazen, Nina Myers (en accions separades)

Fites d'importància:
 La UAT detecta un possible intent d'assassinat contra el candidat presidencial i senador David Palmer.
 L'esposa, Teri Bauer, i filla, Kimberly Bauer, de Jack Bauer són segrestades per forçar a col·laborar amb l'assassinat.
 Un avió de passatgers explota sobre el Mojave, portant entre d'altres al fotògraf que havia d'entrevistar el senador Palmer. Aprox. 300 morts.
 Jack Bauer és obligat a col·laborar en l'assassinat de David Palmer. En el precís instant Bauer frustra l'atemptat i es fa arrestar pel Servei Secret. Llavors escapa de la custòdia i procedeix al rescat de la seva esposa i filla.
 Jack Bauer rescata la seva dona i filla, i aquest és dut a David Palmer, per ordres judicials.
 La confrontació entre Jack Bauer i David Palmer els porta a descobrir que ambdós poden ser objectius d'una venjança per una operació encoberta dos anys enrere, Operació nightfall.
 Es descobreix que Víktor Drazen, l'objectiu de l'esmentada operació, és viu i que els seus fills busquen venjança.
 David Palmer declara a la premsa que el seu fill va estar involucrat en l'assassinat d'un home que va intentar violar a la seva pròpia filla (la de David Palmer). Per la seva honestedat dels vots pugen.
 Els fills de Víktor Drazen ho rescaten d'una instal·lació oculta del govern nord-americà; més procedeixen a la captura de Jack Bauer.
 Jack Bauer enfronta Víktor Drazen i als seus homes i els elimina, carregat d'ira en rebre falsa informació indicant que la seva filla està morta.
 Amb la vènia del públic, David Palmer és declarat el guanyador a Califòrnia, quedant molt més a prop de l'escalafó presidencial.
 Nina Myers és descoberta com una traïdora que proveïa informació als Drazen. És capturada per la UAT però no abans que esborreu a la seva única testimoni, Teri Bauer.

Segona Temporada o "Dia 2" (2002-2003) 
Comença i acaba a les 08:00 AM i té lloc 18 mesos després del que ha passat en el Dia 1.
Amenaça principal: La possible detonació d'un arma nuclear al mig de la ciutat de Los Angeles.
Antagonistes: Roger Stanton, Marie Warner, Syed Ali, Peter Kingsley (en accions separades).

Fites d'importància:
 La NSA detecta una amenaça de bomba nuclear en sòl nord-americà, a dur a terme "avui".
 Jack Bauer és cridat a l'acció per l'ara President David Palmer. La seva primera operació és infiltrar-se en un grup antifederalista sospitós.
 Eric Rayburn de la NSA tracta de protegir la seva institució amagant informació vital al President Palmer. Com a resultat la UAT és bombardejada, amb grans pèrdues en infraestructura i personal.
 George Mason, director de la UAT, és dut a una missió fora de Los Angeles, però resulta contaminat amb plutoni i no sobreviurà al final del dia.
 Kate Warner descobreix una connexió entre la seva família i els terroristes.
 Mike Novick i Sherry Palmer es confronten per les seves opinions sobre l'ocultació d'informació dins del govern. Com a resultat el President Palmer ordena la captura i tortura del director de la NSA Roger Stanton.
 Nina Myers, negociant immunitat per a ell pels delictes del passat, proveeix informació que porta a la UAT fins al terrorista Syed Ali qui és el capitost de la implantació de la bomba.
 Roger Stanton declara que tot és un pla per guanyar el favor del President Palmer, però el pla surt malament quan l'operador encarregat d'aturar la bomba es ven al millor postor.
 Atesa la seva creixent discapacitat física George Mason declina el seu rol de director de la UAT Los Angeles. Ryan Chappell designa en el seu lloc a Tony Almeida.
 Jack Bauer aconsegueix trobar la bomba i la porta fora de la ciutat, on George Mason la diposita en les coordenades adequades en el desert de Mojave per minimitzar danys. Excepte per ell no es coneixen baixes.
 Jack Bauer rep evidència que el magnat del petroli Peter Kingsley ha manipulat els esdeveniments per a causar una guerra que pugi el preu del petroli. Sense suport de la UAT, Jack Bauer ha d'operar pel seu compte.
 David Palmer és deposat al negar-se a respondre amb força militar contra els països que donaven suport a Syed Ali. Jim Prescott és ordenat President interí i ordena un bombardeig immediat.
 Gràcies a ajuda de Tony Almeida, Michelle Dessler i Sherry Palmer, Bauer prepara una trampa per Peter Kingsley usant a Sherry Palmer com carn. Peter Kingsley confessa la manipulació i Jim Prescott deté l'atac.
 David Palmer és recanvi i celebra amb el públic, però cau després d'un atac fulminant amb una arma biològica. Mandy, és la responsable de l'atac al President Palmer.

Tercera Temporada o "Dia 3" (2003-2004) 
Comença i acaba a les 01:00 pm i té lloc 3 anys després del que ha passat en el Dia 2.

Amenaça principal: La possible alliberament d'un capo de la droga mexicana per evitar un atac amb arma viral (conté cordilla-3) a la població nord-americana.
Antagonistes: Ramón Salazar, Hector Salazar, Michael Amador, Stephen Saunders (tots en accions separades)

Fites d'importància:
 Atacants fan arribar cos infectat amb cordilla-3 a la NHS. Aparent involucrament del cartell dels Germans Salazar anteriorment relacionats amb Jack.
 Gael Ortega encarregat de comunicacions de CTU, és revelat com talp dels Salazar.
 Tony és ferit quan tracta d'interpel i capturar a un sospitós de portar el virus cordill-3. Divisió pren el comandament de CTU.
 Jack treu a Ramón Salazar de presó i el porta a Mèxic; allà es revela que Gael és de fet un talp de CTU al Cartell dels Salazar, ajudant a Jack a recuperar el virus.
 David Palmer enfronta problemes personals deguts a la seva ex-dona (Sherry) i al seu amant (Anne), tots dos es compliquen per un homicidi i suïcidi (respectivament).
 Jack competeix contra Nina en l'adquisició del virus que resulta ser fals, el veritable el manté el subhastador qui torna a la Ciutat de Los Angeles.
 Jack captura a Nina i la interroga a CTU; quan ella tracta d'escapar, ell la mata argüint defensa pròpia, (en realitat, el l'format per venjar d'ella per assassinar la seva esposa Teri 4 anys abans).
 El bioterrorista Stephen Saunders recupera el virus de subhastador i amenaça al Govern amb alliberar en 11 llocs començant amb un hotel a Los Angeles.
 Personal de CTU tracta de controlar la primera zona afectada. Gael Ortega mor en tractar d'evitar la dispersió del virus.
 Sherry, disconforme per la seva gestió tractant d'ajudar a Palmer, ofereix ajudar a la competència d'aquest, el senador John Keeler.
 Saunders ordena la mort de Ryan Chappell per distreure CTU d'un rastre de diners. Jack es veu obligat a matar Chappell, però Chloe O'Brian recupera i lliurament immediat el rastre que Saunders tractava d'evitar.
 Tement per la vida de Michelle, Tony ajuda a Saunders a escapar d'un operatiu de CTU, i després és perseguit per Jack.
 Sherry i Julia moren davant els ulls de Wayne Palmer quan aquest tractava de recuperar l'evidència que Sherry usaria contra David Palmer.
 Saunders és capturat i ajuda a recuperar 10 d'11 contenidors; Jack i el seu company Chase detenen a l'últim home a costa de la mà dreta de Chase qui se sacrifica per retenir el virus al seu lloc.
 Aclaparat per la mort de Sherry i els esdeveniments del dia, David Palmer revela que no buscarà la reelecció.

Quarta Temporada o "Dia 4" (2005) 
Comença i acaba a les 07:00 am i té lloc 18 mesos després del que ha passat en el Dia 3.

Amenaça principal: El segrest del Secretari de Defensa com una cortina per organitzar un possible holocaust nuclear als Estats Units.
Antagonistes: Navi Arazo, Mitch Anderson, Habib Marwan (Arazo, Anderson i Marwan treballen junts, Marwan és el cap))

Fites d'importància:
 Un tren s'estavella prop de Los Angeles; pel que sembla una distracció enfront del successiu segrest del Secretari de Defensa James Heller i la seva filla Audrey Raines
 Jack busca com seguir pistes cap Heller debatent contra la nova administració de CTU Erin Drisscol.
 Una cèl·lula àrab conduïda per Navi Arazo enfronta problemes de família quan el fill, Behrooz, s'involucra amb un maletí robat del tren atacat, la seva mare Dina Arazo s'oposa que el seu pare Navi el mati i fugen, per a protegir-se, Jack els ajuda, i els demana informació, per seguir les pistes a la cèl·lula terrorista.
 Jack rescata James Heller i la seva filla, però això es revela com una distracció per dur a terme un furoneig contra les plantes nuclears dels Estats Units.
 Habib Marwan es revela com la capitost que uneix les cèl·lules terroristes en aquests atacs combinats, i eludeix tots els intents de captura per CTU.
 CTU deté l'amenaça nuclear, però Marwan aprofita la distracció que deixa a CTU el perfil de la seva identitat anterior per activar una altra cèl·lula infiltrada a la Força Aèria.
 Un Stealth robat ataca l'Air Force One i el derroca; el President Keeler queda incapacitat i Charles Logan es veu obligat a assumir.
 Malgrat els esforços de CTU, Marwan recupera l'AFO, el maletí nuclear que fa servir per fer una ogiva a Iowa
 Logan no pot amb la pressió dels esdeveniments; quan la seva intervenció causa que Jack sigui arrestat permetent a Marwan escapar, Logan crida Palmer per ajuda.
 Tractant d'obtenir informació vital, Jack infiltra el consolat xinès, el cònsol mor així com el testimoni que Jack va extreure, deixant a CTU amb poques pistes.
 Jack aconsegueix forçar un tracte amb una assassina que va donar suport a Marwan i el troba a temps per aturar el míssil nuclear adreçat a Los Angeles. Marwan decideix deixar morir abans de ser capturat.
 Els xinesos exigeixen el cap de Jack pels esdeveniments del consolat. Palmer dona avís a Jack que el Servei Secret tractarà d'eliminar per evitar que la seva intel·ligència caigui en mans dels xinesos.
 Jack i el Servei Secret s'enfronten en CTU. Jack segons sembla mor però això es revela com un pla de Palmer perquè Jack pugui "desaparèixer" i escapar tant dels Xinesos com del seu propi Govern. Només Palmer, Tony, Michelle i Chloe saben que segueix amb vida.

Cinquena Temporada o "Dia 5" (2006) 
Comença i acaba a les 07:00 am i transcorre 18 mesos després del que ha passat en el Dia 4.

Amenaça principal: El robatori de recipients que contenen el gas neural "CENTOX" i després la seva possible alliberament en territori nord-americà per part d'uns separatistes russos.
Antagonistes: Ivan Erwich, Vladimir Bierko, Christopher Henderson, President Charles Logan (tots en accions separades)

Fites d'importància:
 És assassinat l'ex-president David Palmer.
 Jack surt del seu amagatall per buscar informació, però és sindicat per l'FBI com a principal sospitós quan Tony i Michelle són atacats.
 Separatistas russos prenen ostatges en un aeroport, i es revela que tenen un tracte amb el Cap de Personal de la Casa Blanca.
 Després del rescat de l'aeroport alguns dels separatistes extreuen del lloc recipients de gas nerviós.
 Jack confronta a Logan i el seu cap de Personal revelant un complot d'aquest últim per enfortir la presència armada a Rússia. El pla surt malament quan els separatistes russos es donen compte de l'engany i amenacen d'utilitzar el gas nerviós en sòl nord-americà.
 Vladimir Bierko, líder dels separatistes, exigeix a Logan que li lliuri la ruta que prendria el president rus Suvarov a canvi de no alliberar el gas. Però la gestió de Bill Buchanan permet que l'agent del Servei Secret Aaron Pierce aconsegueixi salvar el comboi presidencial de l'atemptat.
 Jack s'enfronta el seu mentor Christopher Henderson qui està involucrat amb el gas nerviós. Tanmateix al capturar, Bierko ataca CTU amb gas nerviós eliminant a gran part del personal.
 Per la manca de personal CTU és absorbida localment pel DHS.
 Wayne Palmer sospita per l'assassinat del seu germà i tracta d'infiltracions el Retiro Presidencial contactant a Aaron Pierce.
 Christopher Henderson escapa assassinant Tony. A continuació es revela que treballa sota ordres del President Logan que forma part de la conspiració.
 Bierko és capturat i Jack es dedica a buscar pistes amb Wayne Palmer, conduint a una cinta d'àudio que revela que Logan sabia de l'assassinat de Palmer. Jack trar d'enviar aquesta informació amb James Heller però es veu obligat a lliurar la gravació.
 Wayne s'amaga i Aaron desapareix. Un home anomenat "Graham" assessora el President i es revela com el capitost dels esdeveniments.
 Jack perd la gravació quan un oficial del DHS lleial a Logan l'esborra.
 Bierko escapa de la seva captura i Jack treballa amb Henderson per detenir-lo, eliminant a ambdós enemics un darrere l'altre. L'amenaça russa acaba.
 Amb l'ajuda d'Aaron i de Mike Novick, Jack segresta al President tractant de forçar a confessar, però és arrestat, i és Martha, l'esposa del President, qui ho confronta i ho revela. Sota ordres del Fiscal Nacional, Logan és arrestat per l'assassinat de David Palmer.
 Mentre responia a CTU, Jack és segrestat per agents xinesos en relació a l'assassinat del seu cònsol en una operació anterior.

Sisena Temporada o "Dia 6" (2007) 
Comença i acaba a les 06:00 am i té lloc 20 mesos després del que ha passat en el Dia 5.

Amenaça principal: Una sèrie d'atacs suïcides i amb 5 ogives nuclears, en sòl nord-americà per part d'una organització contra el desarmament terrorista.
Antagonistes: Dmitri Gredenko, Abu Fayed, Cheng Zhi, Phillip Bauer (Gredenko i Fayed treballen junts, igual que Cheng i Bauer)

Fites d'importància:
 EUA pateix una onada d'atacs terroristes i CTU ha de lliurar a Jack Bauer a canvi d'una pista que els porti al líder terrorista.
 Jack escapa del seu captor al revelat com el veritable capitost i s'alia amb Hamri Al-Assad, el blanc inicial, per aturar els atacs després de la desconfiança inicial de CTU.
 Jack és obligat a matar Curtis per protegir Assad.
 CTU localitza una bomba nuclear robada però no aconsegueixen aturar abans que esclati a prop de València, Califòrnia. Almenys 12 000 morts.
 Jack descobreix que la seva família està involucrada des esdeveniments anteriors perquè va ser el seu germà "Grahem" qui va ordenar la mort de David Palmer, Michelle Dessler i Tony Almeida amb ajuda del pare de Jack.
 Dmitri Gredenko, ex-general rus, es revela com el proveïdor i enllaç dels terroristes esperant que els Estats Units els culpi per l'amenaça i així poder seu grup prendre venjança per la Guerra Freda.
 L'actual president Wayne Palmer enfronta divisions en la seva administració i alguns dels seus homes pensen trair.
 CTU pateix enormes minves quan un membre del personal és segrestat i forçat a acoblar una bomba nuclear per als terroristes, a més agents de CTU pateixen perfilant ètnic pel FBI i veuen minvada la seva capacitat de col·laborar.
 El pare de Jack li dona una pista que el porta a Charles Logan i d'aquí al consolat rus, on és capturat al trobar la possible ubicació de Gredenko.
 Jack és rescatat del consolat rus mitjançant la invasió del mateix per agents de la CTU autoritzats pel president rus.
 Mentre Wayne Palmer tractava de convèncer a Al-Assad de col·laborar, ambdós pateixen un atemptat d'agents del Govern que tractaven de reemplaçar Palmer. Aquest queda amb dany vital i el vicepresident Noah Daniels pren el comandament.
 Després després d'un gran pla, Jack aconsegueix capturar Gredenko, que és obligat a portar-los a Fayed, Gredenko mor perquè Fayed li va tallar el braç i aquest és capturat quan el primer traeix al segon, però llavors els Xinesos apareixen novament per forçar Jack a lliurar infraestructura russa a canvi de la vida de Audrey Raines.
 Daniels tracta d'atacar els països àrabs que donaven suport a Fayed, però Palmer desperta i reprèn el control el temps suficient per retardar, però, la seva salut es deteriora notablement.
 El pare de Jack, Phillip, negocia amb els Xinesos.
 Per la seva involucrament anterior amb Fayed, Bill Buchanan és acomiadat de CTU, tirant a la unitat a un caos operacional. CTU és envaïda pels Xinesos per obtenir la regalia que busca el pare de Jack.
 Palmer cau novament en coma i Daniels pren el control, només per descobrir que la seva secretària ha estat passant informació sense voler al Govern rus.
 Phillip Bauer tracta de fingir una negociació amb Daniels; però l'administració d'aquest no es fia ja amagades donen suport a Jack Bauer.
 Jack enfronta al seu pare i al seu captor a la Xina, amb ajuda de Bill Buchanan. Aconsegueixen capturar l'operatiu xinès responsable, Cheng Zhi.
 Jack desapareix després de la confrontació per interpel·lar James Heller per la seva captivitat a la Xina, i decideix que el millor per Audrey és deixar anar.

24: Redemption (2008) 
Comença a les 03:00pm (a Sangala) - 10:00am (als EUA) i acaba a les 05:00pm (a Sangala) - 12:00pm (als EUA) i té lloc 3 anys i mig després del Dia 6, i 6 mesos abans del Dia 7.

Amenaça principal: La captura d'una escola de nens per entrenar i usar-los com "soldadets" (soldats), per a expulsar a la gent de la ciutat de Sangala.
Antagonistes: Youssou Dubaku, Ike Dubaku, Benjamín Juma (en Sangala); Jonas Hodge (als EUA)

Fites d'importància:
 Per introduir la setena temporada, el 23 de novembre de 2008 es va estrenar una pel·lícula de 2 hores (24 Redemption) que va explicar què és el que va passar entre la sisena i la setena temporada i calmar les demandes dels fanàtics que per primera vegada han degut suportar un retard en l'estrena de la sèrie, que va arribar a tenir més d'un any sense capítols nous a l'aire.

Setena Temporada o "Dia 7" (2009) 
Comença i acaba a les 08:00 am i té lloc  4 anys després del que ha passat en el Dia 6 i  6 mesos després de 'Redemption 

Amenaça principal: Atac al tallafocs (firewall) que protegeix la infraestructura dels EUA, seguit d'una invasió de rebels de Sangala a la Casa Blanca i de una amenaça d'una arma biològica a la capital Washington DC.
Antagonistes: Coronel Ike Dubaku, General Benjamin Juma, Jonas Hodge, Tony Almeida, Cara Bowden, Alan Wilson.

Fites d'importància:
 Jack Bauer és interrogat pel Senat on se l'acusa per les tortures infligides quan formava part de la CTU. La sessió és interrompuda per l'agent Renee Walker qui busca a Jack perquè l'ajuda en la recerca de Tony Almeida, qui ha segrestat a l'expert en seguretat Michael Latham per poder penetrar el tallafoc del govern.
 Tony utilitza l'disposto CIP i pren el control d'una torre de control aeri, amb el que aconsegueix que dos avions gairebé s'estavella
 Bauer i Walker segueixen a un assassí fins al refugi de Tony, aquí Jack aconsegueix capturar.
 El dispositiu CIP arriba a mans de Dubaku que és als EUA i amenaça al govern amb usar si no suspèn les activitats militars en Sangala
 Jack interroga Tony i aquest li revela un codi que li permet comunicar-se amb Bill Buchanan qui li diu a Jack que Tony està infiltrat i no és terrorista.
 Jack treu Tony l'FBI i el porta amb Bill i Chloe. Després Jack també infiltrat a la banda terrorista de David Emerson
 La banda d'Emerson segresta al Primer Ministre sangalés. En sortir de l'ambaixada descobreixen a Renee Walker i Emerson li diu a Jack que la mat i l'enterrament. Jack li dispara de manera que la bala fricció seu coll i la "enterra"
 Emerson porta el Primer Ministre al punt de lliurament però aquest presa d'ostatge a Jack en descobrir la seva tapadora Tony assassina Emerson.
 Bill i Chloe reviuen a Renee i li expliquen la veritat
 El proveïdor de Dubaku arriba al punt de lliurament i tracta de no complir assassinant Toni però Jack el salva i el proveïdor es marxa amb el Primer Ministre
 Dubaku estrella dos avions davant la negativa de la presidenta a retirar les tropes.
 Jack, Chloe i Bill Sigena el proveïdor fins Dubako, però aquest amenaça de nou que alliberarà gas amoníac d'una de les plantes nuclears.
 Jack i el seu equip aconsegueixen entrar a l'amagatall Dubako, aquest aconsegueix fugir alliberant quelcom del gas. Jack destrueix el dispositiu CIP Però el terrorista escapa.
 Gràcies al fet que el dispositiu firewall va ser destruït, només s'allibera una mica d'amoníac, deixant a un home mort ia altres 7 a cures intensives.
 Bill, Chloe, Tony i jack s'adonen que no poden seguir el rastre a Dubako, car no tenen cap mena de suport (CTU) així que decideixen recórrer al FBI com la seva única ajuda.
 Tony li promet a Jack, que quan acabi tot això, es lliurarà.
 Un infiltrat de Dubaku en el govern segresta Henry Taylor i se l'emporta Dubaku
 Jack deté l'agent de Dubaku i aconsegueix que cooperi quan Renee tortura a la seva família.
 Jack i Renee van cap a l'amagatall Dubaku però alguna cosa surt malament, Jack li dispara a tots els terroristes, però un arriba a disparar Henry Taylor i Jack ha de trucar a una ambulància
 Henty Taylor és traslladat a un hospital i la presidenta el visita.
 Dubaku planeja escapar del país amb una xicota seva que no sap res, Jack i Renee esbrinar la direcció d'aquesta i li expliquen tot.
 Chloe arriba al FBI per ajudar a Larry, però una analista creu que l'estan reemplaçant per això li demana ajuda a un analista amic d'ella però aquesta no sap que el seu amic aquesta corrompre FBI
 Grups nord-americans que van ajudar a Dubaku ho intenten eliminar, però Dubaku s'entera donant-li fi al pla per a matar ia la tapadora de Jack que era manar a la núvia de Dubaku amb ell i aquí atrapar.
 Dubako i la seva xicota xoquen a la carretera morint seva núvia i més tard Dubako, jack aconsegueix el dispositiu de tots els noms dels corruptes en el govern que es trobava sota una de les costelles de Dubako.
 Jack li demana a un oficial, que envii tal dispositiu al FBI, perquè comencin els arrestos.
 L'analista corrupte de l'FBI tracta de destruir el dispositiu dels noms en això culpa seva complicitat però Larry descobreix el seu tapadora i és arrestat
 Tony li informa Jack d'un atac a la capital però no se sap on, aquesta vegada el líder és Benjamin Juma
 Rennes segueix a un home de Juma cap a un refugi, allà troba a Juma i el segueix a ell fins a un port on hi ha una llanxa esperant allà descobreix que el blanc és la Casa Blanca, però és descoberta i aconsegueix fugir gràcies a Larry i Jack
 Jack i Bill van cap a la Casa Blanca, però Jack sap que hi ha un corromput aquí llavors l'atrapa i el tortura, acabant Jack Aresta.
 Bill allibera Jack per avortar l'atac a la Casa Blanca, ja que la informació arriba
 Juma ingressa a la casa blanca i s'apodera d'ella, no aconsegueix atrapar la presidenta ni a Jack, ja que aquests s'amaguen en el quart de seguretat
 Juma s'assabenta que la filla de la presidenta aquesta a la Casa Blanca i l'atrapa a ella i l'agent del servei secret Araona Pierce
 Juma amenaça a la Presidenta amb es filla i la presidenta obliga Jack a obrir la porta
 Jack li diu a Bill en veu baixa que va deixar oberta una vàlvula abans de marxar i que cal disparar.
 Bill sacrifica la seva vida xuts a la vàlvula i Juma mor a mans de Jack
 El FBI entra a la Casa Blanca
 Jack es dirigeix a interrogar Burnett controlat per Larry Moss que anteriorment va interrogar, però el nou villano conegut com a Jhon Quinn, assassina Burneet i li tendeix una a trampa a Jack i tots creuen que aquest va ser llevat Larry, ja que Jack ho va trucar per telèfon i li va dir la veritat.
 Jack (amb ajuda de Rennes Walker) es dirigeix cap a la casa del senador Mayer per aconseguir informació que relaciona a Juma amb la nova amenaça
 Segons informació trobada en l'ordinador de Mayer, Satrkwood va estar trabjo amb Juma amb la finalitat que aquest li perimitiera un lloc per assajar proves d'una arma biològica.
 Mayer mor a mans de Quinn qui buscava Bauer per matar-lo, però aquest en enfrontar-se amb Jack (tenint una baralla) mor, no sense abans dir-li que l'arma biològic està ja a la ciutat.
 Jack pren el telèfon mòbil de Quinn i s'adona que l'arma aquesta en un port així que pren una camioneta, truca a Tony i es reuneixen en el lloc.
 Una vegada al port aconsegueixen robar l'arma biològica en un contenidor, però Tony és atrapat pels terroristes i Jack porta el contenidor en un camion.
 Jack avisa Larry que té en el seu poder l'arma biològica. Després s'adona que hi ha una vàlvula oberta i la tanca quan abans quedant exposat.
 Els terroristes del port recuperen l'arma i ataquen Jack, però el s'oculta i avisa Larry.
 El control de malalties arriba on jack, li prenen mostres i ho avaluen per comprovar si aquesta contagiat pel virus.
 Larry Moss torna al FBI i li explica la presidenta tot el que sap jack respecte a les armes ja Starkwood.
 Reben els resultats de Jack mentre ho porten al FBI, aquests donen positiu, aquesta infectat.
 La presidenta fa una junta amb els altres caps d'estat per discutir la situació amb les armes biològiques.
 Mentre Tony aquesta tancat, Hodge envia a un home per encarregar-se que Tony li digui tot el que sap l'FBI, en cas contrari el mata.
 Aquest tipus està a punt de matar Tony, quan arriba Stean, i mata a aquest, explicant que no vol seguir amb el pla de Hodge perquè no vol anar a la presó.
 Tony i stean s'alien, però a canvi aquest demana immunitat així que anomenen al FBI per fer el tracte.
 Comentaris sobre aquest tracte amb la presidenta i li donen immunitat, Stean li diu a Larry on estan les armes i la presidenta li dona l'ordre d'atacar Starkwood.
 Jack arriba al FBI, es reuneix amb Reene per supervisar l'operació des d'allà, no sense abans interrogar-lo.
 L'FBI arriba a Starkwood, es reuneixen amb Tony i Stean, però tot era una trampa, perquè les armes estan a l'altre costat de la instal·lació.
 Jack li demana a Larry que investiguin cadascun dels edificis, però després arriba la guàrdia armada de Starkwood demanant que retrocedir.
 Larry, Tony i el seu equip queden quiets esperant algun senyal.
 Jack es comunica amb Douglas Knowles el President de Starkwood i ho alerta de la presència d'armes químiques en els seus dipòsits.
 Després d'acabada la conversa, Jack demana a Larry que abandoni Starkwood, però que deixi Tony perquè rastregi les armes amb ajuda de Knowles.
 En una maniobra distracted, Larry es retira deixant a Tony, qui més tard es troba amb Knowles.
 Jack comença a patir efectes del patogen amb el que va ser infectat, però finalment aconsegueixen medicar-lo. La doctora que l'atén ho informa sobre la possibilitat d'una cura, però que per aconseguir-ho necessita un trasplantament de cèl·lules mares d'un parent proper. Jack rebutja l'oferta, ja que no vol involucrar a la seva filla Kim.
 Mentre en Starkwood, Knowles és capturat per la gent de Jonas Hodge, quedant Tony només tractant de desxifrar els codis d'accés.
 Tony aconsegueix infiltrar com un agent més i descobreix el dipòsit de les armes químiques. Envia les imatges de reconeixement a les oficines de l'FBI.
 Després d'una breu discussió, Jonas Hodge assassina Doug Knowles abocades a la planta baixa de la seva oficina.
 Més tard, la presidenta Taylor ordena el bombardeig de Starkwood per via aèria.
 Hodge descobreix l'atac i es comunica amb la presidenta, amenaçant amb un atac biològic a les ciutats de l'Est, si no atura l'atac aeri.
 La presidenta Taylor dona marxa enrere amb l'atac a Starkwood.
 Hodge es reuneix amb la presidenta a la Casa Blanca mentre a Starkwood, Tony aconsegueix destruir les armes biològiques segons abans que s'enlairin.
 Hodge és detingut però descobreixen que encara queda un recipient amb el gas nerviós que un empleat de Starkwood intenta treure de la base. Aquest aconsegueix la seva comesa gràcies a l'ajuda de Tony Almeida qui assassina Larry Moss.
 Tony Almeida tracta d'incrimar a jibraan haciendolo llegir una declaració que serà utilitzada per al proper atemptat, Mentre retrobament segueix les pistes del parador de Tony.
 jibraan és obligat a anar en tren fins washington center l'última parada i una dona deixa una bossa al tren on es troba la bomba.
 Chloe localitza a Tony Almeida i és capturat i el fbi coneix ja el parador de jibraan
 Bauer es comunica amb jibraan per mitjà d'un micròfon que tenia en l'oïda i li diu que el tren hi ha una bomba i ha de trobar i treure de l'estació
 jibraan troba la bomba i la treu de alli i fora ho espera Bauer qui pren la bomba i la porta a desactivar. Mentre capturen a Almeida, Tony diu que això no a acabat.
 La presidenta Alison decideix perdonar a Hodge a canvi d'informació dels que estaven darrere de tots els atemptats, però la seva filla Olivia no suporta la decision de la seva mare i envia matar Hodge
 Kimberly arriba l'aeroport mentre espera el seu vol, L'agent que la custodiava és assassinat per gent de starkwood l'objectiu del qual és fer un intercanvi amb jack Bauer acambio per deixar anar a Tony, ja que comprometria la missió, ja que sap molta informació.
 Jack rep una trucada de Cara mostrande una imatge de la seva filla per telèfon mòbil amenaçant que si no allibera Tony ella matarà a la seva Kim
 Jack comprometre la camioneta on portaven a Tony dient a l'agent Walker que tenen a la seva filla i que La llàstima si no fa el que li van demanar.
 Tony escapa juntament amb Cara i es duen a Jack amb ells, ja que tenen pensat recuperar l'arma biològica amb el virus que es troba endins de Jack
 Kim aconsegueix fugir de les seves captores gràcies a l'avís de l'agent Walker i recupera la computadora que els seus captores tenien amb la qual podrien rastrejar la localització de Tony i Jack
 Aaron Pierce sospita sobre Olivia Taylor i crida a Ethan Kanin perquè recuperin un arxiu de so que podia tenir la gravació on Olivia ordena assassinar Hodge.
 Ethan escolta la gravació i li diu a Olivia que li confereixi la veritat a la seva mare.
 Tony li demana a Cara que li presenti a Alan Wilson, ella parla amb ell i aquest accepta anar a la trobada amb Tony.
 Els metges d'en Tony tracten de treure el virus del cos de Jack però ell aconsegueix fugir.
 Tony aconsegueix capturar de nou a Jack i ho dona perquè no escapament.
 Tony li confessa a Jack que el seu veritable objectiu era trobar-se amb Alan Wilson perquè ell va estar darrere de Charles Logan. i ell va ser qui ordeno matar David Palmer ia la seva esposa Michelle.
 Tony li col·loca una bomba a Jack perquè exploti just quan Alan s'apropi a Jack.
 Quan Alan Wilson arriba l'FBI apareix envoltant a tots, però Wilson i Cara tracten d'escapar i Tony corre darrere d'ells.
 L'agent Walker salva Jack i desactiva la bomba i tots dos van a la recerca de Tony per evitar que matarà a Wilson.
 Tony es troba amb Wilson i Cara i ella corre cap Tony dient que aviat arribarien a ajudar però Tony l'assassina a sang freda.
 Tony li diu que a Alan Wilson que ell no era només el culpable de la mort de la seva esposa Michelle sinó que també va assassinar al fill que ella portava en ella: El fill de Tony.
 Jack deté Tony i prenen a Wilson pres, però ell nega ser còmplices dels atacs terroristes.
 Olivia confessa el seu crim davant dels seus pares i la presidenta pren la decision d'acusacions i prendre presa.
 Jack és portat a l'hospital i li indueixen una coma perquè no sentís dolor.
 Kim arriba a l'hospital i en veure al seu pare en coma li demana a la doctora que vol realitzar l'operació de cèl·lules mare per salvar-li la vida al seu pare i la doctora accepta i inicia els preparatius per a una operació immediata.
 Kim entra al quart del seu pare i li diu a Jack que ella encara no aquesta llista per perdre'l.

Desenvolupament i producció

Equip de producció

Producció / creació / direcció 
 Producció: Joel Surnow. Productors Executius: Howard Gordon, Tony Krantz.
 Guió: Guió original de Robert Cochran i Joel Surnow. Altres guionistes inclouen Evan Katz (La Llei i l'Ordre), Howard Gordon i Joel Surnow.
 Direcció: Jon Cassar; altres directors inclouen Stephen Hopkins, Fred Keller, Bryan Spicer (CSI), Brad Turner, Davis Guggenheim, Rodney Charters.

Cinematografia 
 Direcció de Fotografia: Rodney Charters (118 capítols), Peter Levy (3 capítols), Jeff Mygatt, (1 capítol)
 Coordinació de Dobles: Gregory Barnett.

Música 
 Música: Sean Callery (La Femme Nikita).
 Edició: William Dobtson, i altres.
 Reedició Musical: Michael Olman, Ken Kobett, i altres.

Càsting 
 Casting: Raquel Osborne, Debi Manwiller.
 Diversos assistents: Susan Kelber, Nicole Burke, Andrew Murdock, Jessica Abrams.

Enllaços externs 

 FOX.com  
 Lloc web de fotos oficial
 Sota Amenaça, Joc online de 24  
 Trailer de la Setena Temporada
 Lloc Web oficial a Antena3  

Sèries de televisió de ficció criminal
Sèries de televisió de FOX
Sèries de televisió començades el 2001
Sèries de televisió acabades el 2014
Sèries de televisió acabades el 2010